Cirri – ruchome wyrostki utworzone z rzęsek.
 Cirri –  wąsy występujące u wieloszczetów.
 Xeromphalina cirris – gatunek grzyba.
 Giovanni Battista Cirri (1724–1808) – włoski kompozytor.